L'Open de Calgary 2023 est un tournoi de squash dont l'édition 2023 se déroule du 13 au 17 février 2023 à Calgary. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série et deux wild-card, Conor Turk et Nick Sachvie. La tête de série  Victor Crouin s'incline face à Joel Makin.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Calgary
Sport au Canada en 2023
Squash en 2023